Пегерос има више значења:

 Пегерос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пегерос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику